IQ (от ) — то же, что коэффициент интеллекта.
 IQ — британская рок-группа, исполняющая нео-прогрессивный рок.
 IQ (настоящее имя — Олег Веров) — российский рэп-исполнитель.
 iQ — модель автомобиля фирмы Toyota.

См. также 
 AQ (значения)